Fuga dall'inferno (El perro) – film del 1976 diretto da Antonio Isasi-Isasmendi
Bombón - El perro (El perro) – film del  2004 diretto da Carlos Sorín